

Patronyme 

 Brandon Jacobson (2003-), joueur d'échecs américain ;
 Dan Jacobson (1942-), peintre français ;
 David Jacobson (?-), réalisateur et scénariste américain ;
 David Jacobson (1951-), avocat et ambassadeur américain ;
 Edith Jacobson (1897-1978), psychanalyste allemande ;
 Edmund Jacobson (1888-1983), médecin américain ;
 Emil Jacobson (1833-1874), homme politique prussien ;
 Howard Jacobson (1942-), écrivain, universitaire et journaliste anglais ;
 Israel Jacobson (1768-1828), rabbin allemand, père du judaïsme réformé.
 Ivar Jacobson (1939)-, informaticien suédois ;
 Louise Jacobson (1924-1943), victime française de l'Holocauste ;
 Ludvig Jacobson (?-1843), médecin danois ;
 Luke Jacobson (1997-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Max Jacobson (1900-1979), médecin allemand ;
 Nathan Jacobson (1910-1999), mathématicien américain ;
 Nina Jacobson, productrice américaine ;
 Peter Jacobson (1965-), acteur américain ;
 Sada Jacobson (1983-), escrimeuse américaine  ;
 Sam Jacobson (1975-), joueur de basket-ball américain ;
 Sarah Jacobson (1971-2004), réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma undergorund américaine ;
 Sid Jacobson (1929-2022), scénariste de comics ;
 Van Jacobson, ingénieur américain.

Autres 
 Anneau de Jacobson, en algèbre, un anneau dont tout idéal premier est intersection d'idéaux maximaux.
 Organe de Jacobson, organe spécialisé dans la détection des phéromones.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Patronyme juif